Martin Hansson, arbitro di calcio svedese nato nel 1971
Martin Hansson, ex sciatore alpino svedese nato nel 1975